Příjmení Habarta nosí více významných osobností:

 Gerhard Habarta (* 1939) – rakouský historik umění
 Jan Habarta (1919–1989) – český sochař a pedagog
 Štěpán Habarta (1878–1939) – československý politik

Podobné příjmení 
 Habart

Externí odkazy